Пекинский трамвай — собирательное название двух трамвайных систем, действовавших в Пекине в разные периоды времени, и ретросистемы, действующей в настоящее время.

История 
Первая трамвайная система Пекина была открыта 24 июня 1899 года. Электрическая трамвайная линия длиной немногим более трёх километров (две мили) соединяла железнодорожный вокзал  (нынешний Южный пекинский вокзал) с Южными воротами городских стен (永定门). Эта система просуществовала недолго, она прекратила действовать во время Боксёрского восстания в 1900 году и не восстанавливалась.

Вторая система пекинского трамвая открылась 14 декабря 1924 года и просуществовала до 6 мая 1966 года. В тридцатых годах протяжённость системы достигала 40 км, на ней использовалось 64 трамвая.

Третья система открылась в 2008 к Олимпиаде. Система работает использует аккумуляторный принцип и предназначена для туристов.

Литература 
 http://www.tramz.com/tva/cn.html 
 https://web.archive.org/web/20090708011751/http://www.rmhb.com.cn/chpic/htdocs/russia/200811/news/01.htm
 http://ru.showchina.org/02/01/06/200909/t415386.htm 

Трамвайные системы Китая
Транспорт Пекина
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1899 году
Исчезли в 1900 году
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1924 году
Исчезли в 1966 году
1890-е годы в Китае
1924 год в Китае